Gerhard Sessler (1931-), inventeur allemand, qui a apporté de nombreuses contributions au domaine du microphone ;
 Nicolas Sessler (1994-), coureur cycliste brésilien ;
 Patrick Sessler (1958-), homme politique belge.